Anisochromis är ett släkte av fiskar. Anisochromis ingår i familjen Pseudochromidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Anisochromis